Эрнст Юлиус Хенель (также Генель, ; ,  — , ) — немецкий скульптор, профессор Дрезденской академии художеств.

Биография 
Эрнст Хенель изучал архитектуру в Художественной академии Дрездена. В 1826 году он едет в Мюнхен, где до 1831 года учится в местной Академии изящных искусств, сперва на архитектора, затем — на скульптора. В 1831 году Хенель приезжает в Рим, в 1831 он вместе с Готфридом Земпером приезжает во Флоренцию. В 1835—1838 годах Хенель живёт в Мюнхене, затем он был призван Г. Земпером в Дрезден и получил от него заказ на ряд скульптур для новой Дрезденской оперы. В 1845 году Хенель отливает для города Бонна статую Л.ван Бетховена. В 1846 году, к 500-летнему юбилею Карлова университета в Праге — четырёхметровую статую императора Карла IV. В 1848 году Э.Хенель становится профессором Дрезденской Академии искусств и, как и Эрнст Ритшель, удостоился неофициального титула «Основателя дрезденской школы скульптуры второй половины XIX столетия». Среди учеников Э.Хенеля были Роберт Дорер, Иоганнес Шиллинг и Роберт Хертель.

Э. Хенель работал в Дрездене и создал для галереи Старый мастер многочисленные рельефы, а также 6 фигур из песчаника — Александра Македонского, Лисиппа, Микеланджело, Данте, Рафаэля и Петера фон Корнелиуса. Со статуи Рафаэля мастер сделал копии по заказам берлинской Национальной галереи и лейпцигского Музея изобразительных искусств. В 1867 году скульптор создаёт статую саксонского короля Фридриха Августа II. В 1859 Э. Ю. Хенель становится почётным доктором Лейпцигского университета, в октябре 1863 — почётным гражданином Дрездена.

Главный интерес для Э. Хенеля представляла портретная пластика. Его статуи демонстрируют явную идеализацию своих героев в духе античной традиции.

Избранные работы 
 1839: Скульптуры для Дрезденской оперы (Земперопер)
 1845: Статуя Людвига ван Бетховена, Бонн  (на площади Мюнстерплац)
 1846: Статуя императора Карла IV, Прага
 1867: Статуя короля Саксонии Фридриха Августа II, Дрезден
 1867: Конная статуя Карла Филиппа Шварценберга на площади Шварценбергплац в Вене
 1871: Статуя писателя Теодора Кёрнера
 1874: Конная статуя Фридриха Вильгельма, герцога Брауншвейг-Люнебургского
 1874: Памятная доска писателю Людвигу Тику, Дрезден
 1883: Памятник Готфриду Вильгельму Лейбницу в Лейпциге
 Статуи Пегаса для Венской оперы

Литература 
 Hähnel, Ernst Julius. In: Volker Klimpel: Berühmte Dresdner. Hellerau-Verlag, Dresden 2002, ISBN 3-910184-85-5, S. 61.
 U. Thieme, F. Becker (Begr.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künste von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 15, S. 427—428.

Галерея

Ссылки 
 Биография

Скульпторы Германии
Скульпторы XIX века
Преподаватели вузов Германии
Почётные доктора Лейпцигского университета
Почётные граждане Дрездена
Выпускники Высшей школы изобразительных искусств (Дрезден)
Похороненные на Старом католическом кладбище (Дрезден)